Minmi (Minmi paravertebra), kihalt dinoszaurusz nem
Minmi (1974) japán énekes, zenész, dalszerző, zenei producer